Pan de maíz puede referirse a:
 Cornbread, pan elaborado con harina de maíz;
 el nombre común de la planta '''''Sedum acre.